Walls of Jericho е дебютен студиен албум на германската група Helloween. С него тя си проправя пътя в нов стил, който по-късно ще стане известен като пауър метъл. Много от днешните групи творят под влиянието на този албум.

Състав 
 Кай Хансен – вокал, китари
 Михаел Вайкат – китари
 Маркус Гроскопф – бас
 Инго Швихтенберг – барабани

Песни

Оригиналният албум

Ремастерираното и удължено издание от 2006 година

CD 1 
 „Starlight“ – 5:17
 „Murderer“ – 4:26
 „Warrior“ – 4:00
 „Victim of Fate“ – 6:37
 „Cry for Freedom“ – 6:02
 „Walls of Jericho / Ride the Sky“ – 6:45
 „Reptile“ – 3:45
 „Guardians“ – 4:19
 „Phantoms of Death“ – 6:33
 „Metal Invaders“ – 4:10
 „Gorgar“ – 3:57
 „Heavy Metal (Is the Law)“ – 4:08
 „How Many Tears“ – 7:11
 „Judas“ – 4:43

CD 2 
 „Murderer (remix)“ – 4:34
 „Ride the Sky (remix)“ – 6:46
 „Intro / Ride the Sky (live)“ – 7:17
 „Guardians (live)“ – 4:26
 „Oernst of Life (демо версия)“ – 4:46
 „Metal Invaders (демо версия)“ – 4:37
 „Surprise Track (White Christmas – I'll Be Your Santa Claus)“ – 2:08

Позиции в класациите

Бележки 

Музикални албуми от 1985 година
Дебютни албуми
Албуми на Хелоуин